Ben Hamilton (American footballspeler), Amerikaans American footballspeler
 Ben Hamilton (wielrenner), Nieuw-Zeelands wielrenner